Джон Дарси (; 1377 — 9 декабря 1411) — английский аристократ, крупный землевладелец из северной части королевства, 5-й барон Дарси из Найта с 1399 года. Единственный сын Филиппа Дарси, 4-го барона Дарси из Найта, и его жены Элизабет Грей. Унаследовал семейные владения и баронский титул после смерти отца в 1399 году. Однако третья часть наследства перешла в пожизненное владение баронессы в качестве вдовьей доли, так что Джону достались земли, приносившие достаточно скромный доход — немногим более 100 фунтов в год. Возможно, именно это подтолкнуло Дарси к участию в мятеже: он поддержал Генри Болингброка, который сверг Ричарда II и стал королём под именем Генриха IV (1399). В последующие годы барон верно служил короне (в частности, сражался с Оуайном Глиндуром в Уэльсе в 1407 году), но влиятельной фигурой так и не стал. Он умер в 1411 году в возрасте 34 лет, когда его мать ещё была жива.

Барон был женат на Маргарет Грей, дочери Генри Грея, 5-го барона Грея из Уилтона, и Элизабет Толбот. В этом браке родились двое сыновей:

 Филипп (около 1398—1418), 6-й барон Дарси из Найта;
 Джон (до 1412—1458).

После смерти Джона его вдова вышла замуж во второй раз — за Томаса Суинфорда.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дарси из Найта
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Джон Дарси, 5-й барон Дарси из Найта
Персоналии:Восстание Оуайна Глиндура